Petani (Bunut), een plaats in Indonesië
Petani (Mandau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing